Sergius I van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (610-638)
 paus Sergius I, paus (687-701)
 Sergius van Moskou, metropoliet van Moskou (1943-1944)